La XVIII edizione del campionato europeo di scherma si è svolta dal 28 giugno al 3 luglio 2005 a Zalaegerszeg, in Ungheria.

Risultati

Uomini

Donne

Medagliere

Collegamenti esterni

 2005
Scherma nel 2005
Competizioni sportive a Zalaegerszeg